Giuseppe Accoramboni, cardinal italien (1672-1747) ;
 Jérôme Accoramboni (ou Girolamo Accoramboni ou Hieronymi Accoramboni) (1469-1537), médecin italien ;
 Jérôme Accoramboni (né en 1685 à Castello delle Preci dans le duché de Spolète), oncle d'Antonio Benevoli, professeur de chirurgie à Florence ;
 Vittoria Accoramboni (1557-1585), noble italienne.

Voir aussi 
 Vittoria Accoramboni, duchesse de Bracciano, un récit de Stendhal

Référence